Este artículo es sobre el artículo mágico de Ultima. Para el juego MUD online, llamada Moongate, vea Materia Magica.

En el universo del juego Ultima, un portal lunar es un medio mágico para viajar en el espacio y tiempo que puede ser usado para ir a cualquier lugar o tiempo.

Varios seres han usado los portales lunares para entrar a Britannia, incluyendo Lord British, el Avatar, Dupre, Iolo, Geoffrey, Jaana, Katrina, Mariah y Julia, quienes fueron nativos de la Tierra (sin mencionar amigos del diseñador original).

Hay cuatro clases de portales lunares:
 Azules - Estos transportan a uno a través del mundo. Los portales lunares aparecen en los lugares donde una piedra lunar está enterrada (tradicionalmente hay ocho lugares de portales lunares cerca a cada una de las ciudades mayores), y el destino del viaje está basado en las fases de la luna de Trammel y Felucca, las lunas planeta de Britannia. Una luna determina cuándo será visible el portal lunar, mientras que la otra determina el portal lunar de destino. Se debe notar que el comportamiento de los portales lunares azules no son consistentes en los juegos. Por ejemplo, en Ultima VII, todos los portales lunares estaban constantemente visibles.
 Rojos - Se requiere un Orbe de las Lunas. Solo se conoce que existan dos Orbes, uno llevado por Lord British y el otro enviado al Avatar por la gárgolas. Su activación permite viajar a cualquier destino, que era determinado por el lugar en el que Orbe era usado. Estos portales permiten al viajero a transportarse a través de mundos, principalmente entre la Tierra y Britannia.
 Plateadas - Una forma rara de portal lunar. Permite el viaje en el tiempo. El Señor del Tiempo fue capaz de crearlas y estuvieron presentes en la persecución de Minax en Ultima II. También es posible crearlas con el Orbe de las Lunas, como se hizo en Sueños Marcianos
 Negras - Los Portales Negros permiten viajar a través del espacio y las dimensiones. Ellos pueden ser producidos al cargar eléctricamente la piedra negra. Estos portales lunares fueron necesarios para el Guardián para invadir otros mundos.

Ultima